Погонь () — з польської Погоня

«Погонь» () — назва польських клубів різних років.
 «Погонь» — польський футбольний клуб з міста Барлінек.
 «Погонь» — польська етнічна футбольна команда, Бучач.
 «Погонь» — професіональний польський футбольний клуб з міста Ґродзиськ-Мазовецький.
 «Погонь» — польський спортивний клуб з міста Здунська Воля.
 «Погонь» — колишній польський спортивний клуб з міста Катовиць, існував у 1920—1949 роках.
 «Погонь» — польський футбольний клуб з міста Лемборк.
 «Погонь» — спортивний клуб зі Львова, що існував до 1939 року.
 «Погонь» — польський футбольний клуб з міста Олесниця.
 «Погонь» — колишній польський спортивний клуб з міста Познань, існував у 1913—1947 роках.
 «Погонь» — польський баскетбольний клуб з міста Прудник.
 «Погонь» — польський футбольний клуб з міста Седльце.
 «Погонь» — польський футбольний клуб зі Стрия.
 «Погонь» — професіональний польський футбольний клуб з міста Щецин.

Див. також 
 Погоня () — герб